В сезоне 1963/64 состоялся 9-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного клубного футбольного турнира Европы. Трофей получил «Интер», победивший в финале «Реал Мадрид» со счётом 3:1.

Предварительный раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Дополнительный матч

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Дополнительный матч

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Лучшие бомбардиры розыгрыша

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1963/64 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1963/64 на сайте RSSSF
 Полное видео финального матча

1963
Футбол в Европе в 1963 году
Футбол в Европе в 1964 году